Кандаснос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Синка. Занимает площадь 122.45 км². Население — 409 человек (на 2010 год). Расстояние — 110 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Candasnos 

Муниципалитеты Уэски